

Irodalom 
 Robin Hood, az angol mondakör és folklór egyik legismertebb hőse

Film 
 Robin Hood kalandjai (1938), amerikai kalandfilm
 Robin Hood, a tüzes íjász (1970), olasz-francia-spanyol kalandfilm
 Robin Hood (1973), amerikai (Disney) rajzfilm
 Robin Hood nyila (1975) szovjet kalandfilm
 Robin Hood kalandjai (1985), ausztrál rajzfilm
 Robin Hood (1991), brit kalandfilm
 Robin Hood, a tolvajok fejedelme (1991), amerikai kalandfilm
 Robin Hood, a fuszeklik fejedelme (1993), amerikai filmparódia
 Robin Hood kalandjai: Az eltűnt király (2006), brit animációs film
 Robin Hood (2010), amerikai-angol kalandfilm
 Robin Hood (2018), amerikai-angol kalandfilm

Sorozat 
 Robin Hood kalandjai (televíziós sorozat, 1957), 1957-es angol tévésorozat,
 Robin Hodd kalandjai (televíziós sorozat, 1975) (The Legend of Robin Hood), 1975-ös angol tévésorozat, 
 Robin Hood (1990), japán rajzfilmsorozat
 Robin Hood (televíziós sorozat, 2006), 2006-os brit televíziós sorozat
 Az ifjú Robin Hood kalandjai (2013), francia animációs sorozat